Luca Spinola – doge di Genova dal 1551 al 1553
Luca Spinola – doge di Genova dal 1687 al 1689